„Междузвездни войни: Епизод IX – Възходът на Скайуокър“ () е американски научнофантастичен филм на режисьора Джей Джей Ейбрамс, девети в поредицата „Междузвездни войни“ и последният от сагата за Скайуокър. Премиерата му е 20 декември 2019 г.

Актьорски състав

Заснемане 
Снимките започват на 1 август 2018 г. в Лондон. Те приключват на 15 февруари 2019 г. Периодът на презаснемане се състои между септември и средата на октомври.

Синхронен дублаж

Източници

Външни препратки 
 
 
 
 
 

Междузвездни войни
Филми от 2019 година
Американски приключенски филми
Американски научнофантастични екшъни
Филми на Джей Джей Ейбрамс